Piastowie śląscy – linia dynastii Piastów zapoczątkowana przez syna Krzywoustego, Władysława Wygnańca panująca w licznych księstwach śląskich od 1138 do 1675 r. Ostatnim księciem śląskim z rodu Piastów, a także z całej dynastii był przedwcześnie zmarły Jerzy IV Wilhelm książę Brzegu, Wołowa i Legnicy do 1675 r. Ostatnim męskim przedstawicielem dynastii Piastów był Ferdynand II baron (Freiherr) von und zu Hohenstein (z linii Piastów cieszyńskich) zmarły w 1706 r.

Drzewo genealogiczne 
Władysław II Wygnaniec
 Bolesław I Wysoki
 Jarosław opolski
 Henryk I Brodaty
 Henryk II Pobożny
 Bolesław II Rogatka
 Henryk V Brzuchaty
 Bolesław III Rozrzutny
 Piastowie legnicko-brzescy
 baronowie i hrabia legnicki
 Władysław legnicki
 Henryk VI Dobry
 Bolko I Surowy
 Piastowie świdnicko-jaworsko-ziębiccy
 Bernard Zwinny
 Henryk III Biały
 Henryk IV Probus
 Konrad I głogowski
 Piastowie głogowscy
 Piastowie oleśniccy
 Mieszko lubuski
 Władysław wrocławski
 Mieszko I Plątonogi
 Kazimierz I
 Mieszko II Otyły
 Władysław opolski
 Mieszko cieszyński
 Piastowie cieszyńscy
 baronowie von und zu Hohenstein
 Kazimierz bytomski
 Piastowie bytomsko-kozielscy
 Bolko I opolski
 Piastowie opolscy
 Przemysław raciborski
 Leszek raciborski
 Konrad Laskonogi

Zobacz też 

 Książęta śląscy
 Piastowie
 Śląsk
 Orzeł Piastowski
 

Drzewa genealogiczne